Cavaglio bezeichnet:

 Cavaglio d’Agogna, eine Gemeinde in der Provinz Novara im Piemont
 Cavaglio-Spoccia, eine Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola im Piemont